Gerson Santos da Silva (ur. 20 maja 1997 w Rio de Janeiro) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we francuskim klubie Olympique Marsylia oraz w reprezentacji Brazylii. Wychowanek Fluminense, w trakcie swojej kariery grał także w takich zespołach jak Roma, Fiorentina oraz Flamengo.

Linki zewnętrzne 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Fluminense FC
Piłkarze AS Roma
Piłkarze CR Flamengo
Piłkarze Olympique Marsylia
Ludzie urodzeni w Rio de Janeiro
Urodzeni w 1997